Ки́зикская митропо́лия (Кизи́ческая митропо́лия, ) — епархия Константинопольской православной церкви с центром в городе Кизике (современная локализация — Балкыз, близ Эрдека, Турция), а затем Артаки (по-турецки Эрдек), существовавшая с 325 до 1922 года. Правящий архиерей носит титул «Митрополит Кизикский, ипертим и экзарх всего Геллеспонта» ().

Граничит с Мраморным морем на севере, с Никейской митрополией на востоке, с Филадельфийский и Эфесской митрополиями на юге и с Дарданелльской и Пергамской митрополиями на западе.

Биография 
Кизик был основан пеласгами на Кизикском полуострове в Мраморном море во II тыс. до Р. Х. В середине VII века до Р. Х. (по др. версии, ок. 775) жители Милета основали здесь колонию. Начался расцвет Кизика как центра торговли, мореходства и рыбной ловли. Город имел 2 гавани, и через него шли пути из Европы в Малую Азию. «Этот город соперничает с первыми городами Азии величиной, красотой и прекрасным устройством как своих гражданских, так и военных дел». В рим. период К. находился в привилегированном положении: он сохранил автономию и распространил свою власть до озер Даскилитида, Милитополитида и Аполлониатида. Император Тиберий включил Кизик в провинцию Асия. Император Диоклетиан сделал Кизик главным из 33 городов, входивших в провинции Геллеспонт. Этот статус Кизик сохранял до VII века.

Время образования первых христианских в Кизике общин неизвестно. Вполне вероятно, через Кизик пролегали маршруты апостолов Павла и Андрея Первозванного. Сведения о первых Кизических епископах, основаны на предположениях или известны из малодостоверных источников.

Кизикская митрополия была основана в 325 году, первоначально под почетным приматом Ефесской, в 451 году она стала митрополией Константинопольского патриархата.

В пятом веке в подчинении Кизикского митрополита было 12 епископий, число который увеличилось до 14 по XX веке. После османского завоевания их число медленно уменьшалось, и к XX веку не осталось ни одной. В то же время Кизик был оставлен, а центр митрополии был перенесён в Артаки, на 8 км к северо-востоку. После обмена населения между Грецией и Турцией в 1922 году на территории епархии не оставалось православного населения.

Правящие архиереи 
источники:

Епископы Кизические 
 Афродисий (III век н. э.), епископ Геллеспонта
 Феодосий (? — незадолго до 251)
 Никон (? — ум. ок. 251)
 Сисиний (? — ум. ок. 284—305)
 Феона (упом. в 325), епископ Асии, Геллеспонта, Лидии и Карии, участник Первого Никейского собора
 Ахилл или А(с)холий (начало IV века н. э.)
 Македоний (упом. в 344)
 Герминий (? — 351), омий, впоследствии с 351 епископ Сирмийский
 Елевсий (351—360), омоусианин
 Евномий (360—362), аномей
 Елевсий (362 — после 383), вторично

Митрополиты Кизические 
 Прокл (426), последствие архепископ Константинопольский
 Далматий (426 — после 431), участник Первого Эфесского собора
 Диоген (упом. в 449, 451), участник Второго «разбойничьего» Эфесского собора, участник Халкидонского собор
 Евифий (упом. в 458)
 Василиск (упом. в 494, 518)
 Евсевий (упом. в 536)
 Евпрепий (упом. в 553)
 Стефан (упом. в 610)
 Иоанн (упом. в 628—630)
 Георгий (упом. в 681, 689)
 Герман (ок. 705/706—715), впоследствии патриарх Константинопольский Герман I
 Николай (упом. в 787), участник Второго Никейского собора
 Емилиан (после 787—815)
 Иоанн (упом. в 825)
 Иаков (1-я пол. IX в.)
 аноним († 846)
 Антоний (после 846—859)
 Амфилохий (не позднее 861 — ранее 878), впоследствии митрополит Никейский
 Варнава (упом. в 869/70)
 Григорий (упом. в 879)
 Даниил (IX—X вв.)
 аноним (упом. в 906)
 Игнатий (между 912 и 925)
 Димитрий (упом. в 920—925)
 Феодор (925 — после 959)
 аноним (упом. в 1019)
 Димитрий (ранее 1028 — после 1043)
 Феофан (упом. в 1054)
 аноним (упом. в 1063)
 аноним (упом. в 1066)
 Роман (упом. в 1072)
 Симеон (ранее 1079 — после 1107)
 Константин (упом. в 1116)
 Михаил (XII в.)
 аноним (упом. в 1140)
 Феофил (упом. в 1143, 1147)
 Иоанн (упом. в 1156)
 Василий (упом. в 1166)
 Иоанн (упом. в 1170—1186)
 Георгий (упом. в 1191)
  (примерно с 1204)
 Стефан (XIII в.)
 Георгий (упом. в 1254—1261)
 Феодор Скутариот (до 1270—1283)
 Даниил (1283—1289)
 Мефодий (с 1289/1290)
 Никон (?)
 Халамас (XIII в.)
 Никита Каппадокиец (ок. 1300)
 Нифонт (до 1303—1310, в 1310—1314 продолжал управлять епархией, став Константинопольским патриархом)
 Афанасий (1315—1350)
 Арсений (1351—1369)
 Феодорит (упом. в 1370)
 Севастиан (упом. в 1381—1386), бывш. митрополит Янинский
 Матфей (1387—1397), впосл. патриарх Константинопольский Матфей I
 Феогност (упом. в 1399—1405)
 Макарий (?) (упом. в 1409)
 Митрофан (до 1437—1440), впосл. патриарх Константинопольский Митрофан II
 Парфений (40-е гг. XV в.)
 Феодосий (упом. в 1528)
 Дионисий Палеолог (сер. XVI века н. э.)
 Иоасаф (упом. в 1557/1560—1576)
 Ахиллий (упом. в 1580—1586)
 Дамаскин (упом. в 1593)
 Гавриил (упом. в кон. XVI в., 1606)
 Парфений (1620—1633)
 Анфим или Анемподист (1633—1653)
 Паисий (1653—1654), бывш. патриарх Константинопольский Паисий I
 Митрофан (1656—1675)
 Кирилл (1686—1711), впосл. патриарх Константинопольский Кирилл IV
 Авксентий (1712—1724)
 Анания (1725 — после 1755)
 Герасим (Хрисоскулеос) (1769—1778)
 Агапий (Грипарис) (1778—1794)
 Иоаким (сентябрь 1794 — 14 март 1806)
 Макарий (март 1806 — июль 1811)
 Константин I (Константий) (12 июля 1811—1822)
 Захарий (январь 1823—1823), впосл. митрополит Халкидонский
 Матфей (Мегалос) (1823—1831)
 Анфим (Хрисафидис) (июль 1831 — 6 мая 1841), впосл. патриарх Константинопольский Анфим V
 Мелетий (Панкалос) (май 1841 — 18 апреля 1845), впосл. патриарх Константинопольский Мелетий III
 Иоаким (Коккодис или Курсулудис) (апрель 1845 — 4 октября 1860), впосл. патриарх Константинопольский Иоаким II
 Иаков (Панкостас) (11 октября 1860 — 24 мая 1861), впосл. патриарх Александрийский Иаков II
 Никодим (Константинидис) (24 мая 1861 — январь 1900)
 Константин (Хадзимарку-Александридис или Алексиадис) (18 января 1900 — октябрь 1903)
 Афанасий (Мегаклис) (18 октября 1903 — май 1909)
 Григорий (Зервудакис или Папаставрианос) (12 мая 1909 — 12 февраля 1913), впосл. патриарх Константинопольский Григорий VII
 Константин (Арабоглу или Карадзопулос) (2 апреля 1913 — 10 февраля 1922), впосл. патриарх Константинопольский Константин VI
 Каллиник (Деликанис) (10 февраля 1922 — 26 июля 1932)

Примечания

Литература 
 
 

Исторические епархии Константинопольской православной церкви